Amicia

Amicia ist ein Personenname:
 Amicia de Montfort

 Amicia (Gattung) eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae)